Stati Uniti d'America
 Woodruff –  comunità non incorporata della Contea di Navajo, Arizona
 Woodruff – città della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
 Woodruff – città della Contea di Rich, Utah
 Woodruff – città della Contea di Oneida, Wisconsin

 Cognomi
 Wilford Woodruff è stato il quarto Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
 Blake Woodruff è un attore statunitense
 John Woodruff è stato un atleta statunitense
 Michael Woodruff è stato un chirurgo inglese